Гавришко Марта Игоревна (род. 20 сентября 1984, Николаев, Львовская область) — украинский историк, кандидат исторических наук, исследовательница гендерной проблематики, известная своими статьями в области изучения сексуального насилия во время вооруженных конфликтов. Феминистка, участник общественных акций в защиту прав женщин на Украине, проводит публичные лекции.

Взгляды 
Научные интересы исследовательницы сфокусированы вокруг вопросов гендера, сексуальности, насилия, национализма и милитаризма во время Второй мировой войны и Холокоста, изложенных в ряде работ, таких как «Запретная любовь: фактические жёны участников подполья ОУН и УПА в 1940—1950-х годах», «Влияние „гендерной политики“ в Третьем Рейхе на украинский феминистический дискурс в Галиции 1930-х гг.», «Гендерные аспекты сексуальной морали в ОУН и УПА в 1940—1950 гг.» , «Love and Sex in Wartime. Controlling Women’s Sexuality in the Ukrainian Nationalist Underground, научно-популярном издании „Преодолевая тишину. Женские истории войны“ и т. д.

Также Марта Гавришко исследовала гендерную специфику женского опыта во время военных действий на восточных территориях Украины с 2014 года и по настоящее время. Эта тематика раскрывается в ряде исследовательских проектов: „Heroines or Helpers in Conflict Zone: Gender, Military and War in Donbas“, Lesia Kyzyk Memorial Research Project in Oral History „Russian Women in The Military Conflict in Eastern Ukraine. 2014—2016“ и в ряде статей.

Биография

Образование 
2010 кандидат исторических наук, тема диссертации: „ Национал-социалистический режим в Германии в отражении общественно-политической мысли Галичины (1933—1939)“ 

2009—2006 аспирантура, исторический факультет, Львовский национальный университет имени Ивана Франко

2006—2001 магистратура и бакалавриат, исторический факультет, Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Профессиональная деятельность 
 с 2009 по сегодняшний день — научная сотрудница Института украиноведения им. И. Крипьякевича НАНУ (в 2009—2019 — младшая научная сотрудница)
 2018—2017 — старшая научная сотрудница Мемориального музея тоталитарных режимов „Территория террора“
 2015—2013 — ответственная редактор научного сборника „Украинское освободительное движение“.
 2015—2013 — куратор академических проектов Центра исследований освободительного движения

Стипендии и гранты 
 2019. United States Holocaust Memorial Museum, Diane and Howard Wohl Fellowship
 2019. Yahad-In Unum Holocaust Young Scholars Fellowship
 2018. Monash University, Ада Booth Research Fellowship in Slavic Studies
 2018. Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur, Deutscher Akademischer Astauschdienst (DAAD) Scholarship
 2018. Shevchenko Scientific Society в США, конференция торгового grant
 2018. University of St. Gallen, research grant
 2017. International Association of Humanities, конференция торгового grant
 2017. Association for Women in Slavic Studies, конференция торгового grant
 2017. Association for Diversity in Slavic, East European, and Eurasian, конференция торгового grant

Библиография

Научно-популярная книга 
2018. Долаючи тишу. Жіночі історії війни. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. 238 c.

Редактирование сборников документов 
2011. Радянські виборчі кампанії в Західній Україні (1946-1950-роки). Збірник документів і матеріалів / Упор. і відп. ред. Стасюк О. Й.; НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; Галузевий державний архів Служби безпеки

Разделы в монографиях и сборниках 
2017. Жінки у національному підпіллі: внески і втрати, Жінки у горнилі модернізації. За заг. ред. О. Кісь. Харків: КСД: 204—231.

2017. Поняття „громадського“ і ‟приватного» в середовищі підпілля ОУН та УПА у 1940—1950-х роках, Взаємодія інституцій держави та громадянського суспільства в Україні: західні землі (кінець XIX — початок XXI ст.): колективна монографія / [відп. ред. Ігор Соляр]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017: 478—492.

Отдельные статьи 
2019. Зґвалтування у сховках: сексуальне насильство під час Голокосту в Україні, Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. 2019. 1(17):10-30. 

2018. Love and Sex in Wartime: Controlling Women’s Sexuality in the Ukrainian Nationalist Underground , Aspasia. 2018. Vol. 12:35-67.

2016. Illegitimate sexual practices in the OUN underground and UPA in Western Ukraine in the 1940s and 1950s . Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies [Online]. 2016. Issue 17: Women in arms: from the Russian Empire to Post-Soviet States.

2016. Чоловіки, жінки і насильство в ОУН і УПА у 1940—1950-х роках , Український історичний журнал. Київ, 2016. № 4: 89-107.

2015. Гендерні аспекти сексуальної моралі в ОУН і УПА у 1940—1950 рр ., Український визвольний рух. Львів: Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2015. Зб. 20: 199—213.

2011. Вплив «ґендерної політики» в Третьому Райху на український феміністичний дискурс у Галичині 1930-х рр ., Українознавчий альманах. Київ: Київський нац. у-т ім. Т. Шевченка. 2011. Вип. 6: 86-90.

2011. Німеччина і «українська проблема» у поглядах Євгена Коновальця  (1930-і рр.), Український визвольний рух. Львів. 2011. Зб. 16: 220—240.

Примечания

Ссылки 
 https://www.ushmm.org/research/about-the-mandel-center/all-fellows-and-scholars/dr-marta-havryshko 
 https://nas.academia.edu/MartaHavryshko 

Кандидаты исторических наук
Родившиеся в городе Николаеве (Львовская область)
Родившиеся в 1984 году
Родившиеся 20 сентября
Историки Украины
Деятели феминизма Украины
Исследователи Холокоста
Выпускники Львовского университета